Кубок УЕФА 1994/95 — 24-й розыгрыш кубка УЕФА, победителем стала «Парма», обыгравшая в финале «Ювентус».

Список участников 
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 н-ый: место в национальном чемпионате
 ОКЛ: обладатель Кубка Лиги (Англия)

Предварительный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1994/95 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1994/95 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1994/95 на сайте RSSSF

Сезон 1994/95
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году